Kiruhura (district), een district in het westen van Oeganda
 Kiruhura (stad), de hoofdplaats van het Oegandese district Kiruhura